Forsman est un patronyme suédois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1985), drummer et percussionniste américain
Charles Forsman (né en 1982), bédéiste américain
 (né en 1958), joueur professionnel américain de golf
 (né en 1953), ornithologue finlandais
Eeva-Kristiina Forsman (né en 1931), ambassadrice finlandaise
 (né en 1950), parolier et musicien suédois
 (1839-1899), homme politique finlandais
, sportif finlandais en course d'orientation
 (né en 1964), sculpteur mexicain d'origines danoises

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Patronyme suédois